Коре́ллі:
 Марі Кореллі (1855 — 1924) — англійська письменниця
 Арканджело Кореллі (1653 — 1713) — італійський скрипаль і композитор
 Франко Кореллі (1921 — 2003) — італійський оперний співак